Miejscowości w USA:
 Mound Valley – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Labette
Gminy w USA:
 Mound Valley (ang. Mound Valley Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Labette